Вухань — різновид кажанів із довгими й широкими вухами,
 Вухань — розмовна назва зайця,
 Вухань — місто в Китаї.